De 1000 meter mannen op de Olympische Winterspelen 2002 werd op zaterdag 16 februari in de Utah Olympic Oval in Salt Lake City, Verenigde Staten verreden.

Statistieken 

WR = Wereldrecord

IJs- en klimaatcondities 

Mannen 01000 meter
2002